Сан-Бартоломео — титулярна церква на острові Тіберіна в Римі
 Сан-Бартоломео-аль-Маре — муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія, провінція Імперія
 Сан-Бартоломео-Валь-Каварнья — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо
 Сан-Бартоломео-ін-Гальдо — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Беневенто

Див. також 

 Бартоломео
 Сан-Бартоломеу
 Сан-Бартоломе